

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 13 podstawowych

 Sucha – część miasta Zielona Góra
 Sucha – osada w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Leśna
 Sucha – przysiółek wsi Pększyn w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice
 Sucha – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo
 Sucha – część wsi Rząśnia w woj. łódzkim, pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia 
 Sucha – wieś w woj. łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice
 Sucha – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Sucha – przysiółek wsi Biskupice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Sucha – część wsi Swojczany w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica 
 Sucha – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Sucha – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Białobrzegi
 Sucha – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki
 Sucha – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie
 Sucha – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Sucha – część wsi Sąpy w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Młynary
 Sucha – wieś w woj. wielkopolskim w powiecie jarocińskim w gminie Żerków
 Sucha – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek
 Sucha – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Sucha – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca

Miejscowości w Polsce z członem „Sucha” 
Sucha Beskidzka, Sucha Dolna, Sucha Górna, Sucha Huta, Sucha Kamienica, Sucha Koszalińska, Sucha Poduchowna, Sucha Psina, Sucha Rzeczka, Sucha Struga, Sucha Wielka, Sucha Wieś, Sucha Wola, Sucha Wólka, Brynica Sucha, Krogulcza Sucha, Nowa Sucha, Rzeczyca Sucha, Stara Sucha

Cieki w Polsce 
 Sucha – struga, dopływ Białej Przemszy
 Sucha – struga, dopływ Brdy (Jeziora Koronowskiego)
 Sucha – rzeka, dopływ Bzury
 Sucha – rzeka, dopływ Chrząstawy
 Sucha – struga, dopływ Drawy
 Sucha – potok, dopływ Psiny
 Sucha – struga, dopływ Słupi (jeziora Guścierz Duży)
 Sucha – struga, dopływ Suchej
 Sucha – struga, dopływ Szprotawy
 Sucha – kanał, dopływ Śląskiej Ochli
 Sucha Dobka – potok, dopływ Dobki
 Sucha Górna – struga, dopływ Kłębanówki
 Sucha Kamionka – potok, dopływ Homerki
 Sucha Nieledwia – potok, dopływ Soły
 Sucha Roztoka – potok, dopływ Żylicy
 Sucha Rzeka – potok, dopływ Smolnej

Miejscowości na Białorusi 

 Sucha – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.

Inne 
 Sucha Góra – osiedle w Bytomiu
 Sucha – szczyt w Sudetach Środkowych w Górach Wałbrzyskich
 Sucha Kopa – szczyt w Sudetach Wschodnich w Górach Bialskich
 Sucha – dopływ Rimavy

Zobacz też 
 Suchy
 Suha
 Przełęcz Sucha